Merli steht für:
 Merli (Huesca), Ortsteil der spanischen Gemeinde Isábena

Merli ist der Familienname folgender Personen:

 Adalberto Maria Merli (* 1938), italienischer Schauspieler
 Danio Merli (* 1956), italienischer Kanute
 Francesco Merli (1887–1976), italienischer Sänger (Tenor)
 Franco Merli (* 1957), italienischer Schauspieler
 Franz Merli (* 1958), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Maurizio Merli (1940–1989), italienischer Schauspieler
 Pierre Merli (1920–2002), französischer Politiker
 Sandro Merli (1931–2001), italienischer Schauspieler